Jonathan Balotelli (1989) – calciatore brasiliano
 Mario Balotelli (1990) – calciatore italiano